Кукуру́за:
 Кукуруза (род) — род растений семейства Злаки.
 Кукуруза сахарная () — единственный культурный представитель рода Кукуруза.
 Кукуруза (группа) — советская и российская кантри-рок-группа.
 Кукуруза (платёжная система) — российская платёжная система.